VoiceOver, een screenreader van Apple
Voice-over, de commentaarstem in een film